Anders Jacobsen, norweski skoczek narciarski, zwycięzca Turnieju Czterech Skoczni
 Arne Jacobsen, duński architekt i projektant
 Astrid Jacobsen, norweska biegaczka narciarska, 3-krotna medalistka mistrzostw świata.
 Christian Jacobsen, piłkarz z Wysp Owczych
 Jens Peter Jacobsen, duński pisarz, poeta i biolog
 Lars Jacobsen, duński piłkarz
 Robert Jacobsen, duński rzeźbiarz
 Rógvi Jacobsen, piłkarz z Wysp Owczych